Big Ben kan syfta på:

 Big Ben – slagklockan och ibland hela klocktornet i House of Parliament i London.
 Big Ben (berg i Heard- och McDonaldöarna) 
 Big Ben (seriefigur) – det svenska namnet på Marvelfiguren Thing.